Harma bezeichnet:

 Harma theobene, einzige Art der monotypischen Gattung Harma in der Familie der Edelfalter
 Harma (Saudi-Arabien), Stadt in Saudi-Arabien
 Harma (Bad Wurzach), Ort in Baden-Württemberg, Deutschland

siehe auch:
 Härma